Ки́рово (до 1948 года Войковшта́дт; , ) — село, расположенное на территории Ленинского района , центр .

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 
 1939 год — 374 чел.
 1989 год — 1286 чел.
 2001 год — 807 чел.
 2009 год — 1028 чел.
 2014 год — 807 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Кирово числится 14 улиц и 1 переулок; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 118,7 гектара на которой, в 336 дворах, проживало 1028 человек. В селе действуют средняя общеобразовательная школа и детский сад «Солнышко», сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

География 
Расположено примерно в 13 километрах (по шоссе), на юго-восток от районного центра Ленино, там же ближайшая железнодорожная станция Семь колодезей (на линии Джанкой — Керчь), высота центра села над уровнем моря — 83 м.

История 
Еврейские поселение Войковштат, судя по доступным источникам, было основано в 1930—1933 годах и на километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года подписано, как Войково с 42 дворами и сельсоветом, но известно, что на 1940 год совет не существовал. На подробной карте РККА Керченского полуострова 1941 года в селе Войково 1-е обозначено 42 двора (на двухкилометровке РККА 1942 года уже подписано, как Войковштат). По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 374 человека. Вскоре после начала отечественной войны часть еврейского населения Крыма была эвакуирована, из оставшихся под оккупацией большинство расстреляны.

С 25 июня 1946 года Войковштат в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, Войковштат переименовали в Кирово. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Красногорский сельсовет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. В период с 1 января по 1 июня 1977 года Кирово стало центром сельсовета. По данным переписи 1989 года в селе проживало 1286 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

12 мая 2016 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о переименовании села в Карса (), в соответствии с законами о декоммунизации, однако данное решение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта Ленинского района Крыма

Населённые пункты Ленинского района Крыма
Бывшие еврейские земледельческие колонии СССР